Конрад Марбургский (вторая половина XII века — 1233, ) — немецкий проповедник крестовых походов и инквизитор.

Приобрёл громадное влияние как советник ландграфа Людвига IV в Тюрингии и как духовник ландграфини Елизаветы. Беспощадно и жестоко исполнял возложенные на него Григорием IX обязанности церковного инспектора и инквизитора, свирепствовал на Рейне и в средней Германии против катаров и вальденсов, а в Ольденбурге — против штедингов (1232).

Конрад Марбургский приложил немало усилий, чтобы создать инквизицию в Германии. Он был искренним преследователем еретиков, и у него имелись основания для беспокойства, поскольку в Германии были люди, интересовавшиеся новыми идеями и готовые их отстаивать. Некоторые историки считают Конрада монахом (доминиканцем или францисканцем). Это был весьма ревностный гонитель еретиков и всяческих сект, расплодившихся в Германии в XII в. Решимость Конрада, и манера проповедования обратили на него внимание Людвига, лангдграфа Тюрингии.

После смерти духовного наставника Елизаветты Венгерской именно он стал ее учителем. [1]

Призванный к ответу на сейм в Майнц, где ему сделан был выговор, Конрад на обратном пути домой был убит несколькими рыцарями недалеко от Марбурга (1233).

Примечания

Ссылки 
 

[1] Джин Плейди. Испанская Инквизиция.

Деятели католицизма
Религиозные деятели Германии
Инквизиторы Германии